Den vítězství (, , ) je označení pro různé významné svátky oslavující vítězství v důležité bitvě či celé válce. V evropském prostředí se jedná především o konec druhé světové války (v Evropě), který připadá na 8. května, ale některé země uznávají 9. květen.

Konec druhé světové války v Evropě

5. květen 

Den osvobození (dánsky: Befrielsen, nizozemsky: Bevrijdingsdag) v Dánsku a Nizozemsku.

8. květen 
8. května je slaven jako Den vítězství v Česku, v roce 1991 byl přesunut z 9. května. Tento den také slaví ve Francii, Norsku, Slovensku a zemích Společenství národů. Normanské ostrovy byly osvobozeny 9., 10. a 16. května. V Polsku byl Den vítězství přesunut z 9. na 8. května v roce 2015, od té doby již není státním svátkem, ale jen významným dnem.

9. květen 

V Rusku, Kazachstánu, Bělorusku, na Ukrajině a v dalších zemích bývalého Sovětského svazu je Den vítězství 9. května. Kromě nich je tento den slaven také v Bosně a Hercegovině a Srbsku.

Vítězství nad Japonskem 

Den vítězství nad Japonskem byl ve Spojených státech slaven 2. září jako federální svátek. Datum 3. září je jako Den vítězství slaveno v Číně.

15. srpen je jako Den vítězství nad Japonskem slaven v Jižní a Severní Koreji.

Jiné vítězné dny

Bangladéš 
16. prosinec – bangladéšské vítězství ve válce za nezávislost. Indie si ve stejný den připomíná vítězství ve třetí indicko-pákistánské válce.

Egypt 
6. října Egypt slaví Den ozbrojených sil připomínající překročení Suezského průplavu během jomkipurské války.

23. prosince si Egypt připomíná konec třístranné agrese z roku 1956.

Estonsko 
23. června si Estonsko připomíná vítězství v bitvě o Cēsis, rozhodujícím střetnutí estonské a lotyšské osvobozenecké války.

Chorvatsko 
5. srpna si Chorvaté připomínají vítězství ve válce za nezávislost konkrétně dobytí města Knin během operace Oluja v roce 1995.

Kambodža 
7. ledna si Kambodža připomíná svržení režimu Rudých Khmérů Vietnamskou armádou v roce 1979.

Malta 
8. září si Malta připomíná velké obležení Malty z roku 1565 stejně jako kapitulaci Itálie v roce 1943.

Mosambik 
7. září si Mosambik připomíná konec války za nezávislost v roce 1975.

Vietnam 
7. květen si Vietnam připomíná vítězství u Dien Bien Phu 1954, které ukončilo válku za nezávislost s Francií.
      
30. srpna si Vietnam připomíná dobytí Saigonu Lidovou armádou Severního Vietnamu v roce 1975. Tato událost znamená konec vietnamské války a znovusjednocení Vietnamu.

Reference 

Mezinárodní svátky
8. květen
9. květen
Státní svátky Ruska
České státní svátky
Ukrajinské státní svátky
Jarní svátky